Сосокотла има више значења:

 Сосокотла (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Сосокотла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сосокотла (Сосокотла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику